Nicholas County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Nicholas County, Kentucky 
 Nicholas County, West Virginia